Helbock ist der Nachname von: 

 David Helbock (* 1984), österreichischer Musiker
 Placidus Helbock OSB (17. Jh.), Abt von Mehrerau